Lac Cornu peut désigner :
 le lac Cornu, un lac de France situé en Haute-Savoie, sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
 le lac Cornu, un lac d'Italie situé dans le parc naturel du mont Avic en Vallée d'Aoste.